1º Gruppo volo – gruppo di volo del Servizio Aeronautico del Regio Esercito, attivo durante la prima guerra mondiale 
 1º Gruppo caccia "Asso di bastoni" – reparto da caccia istituito dall'Aeronautica Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana
 1º Gruppo Divisioni Alpine – formazione della Resistenza italiana
 1º Gruppo artiglieria pesante "Adige" – reparto di artiglieria dell'Esercito Italiano, fondato nel 1975 e attivo fino al 1983
 1º Gruppo navale d'altura –